Cyclanthaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Cyclanthaceae ingår i ordningen Pandanales, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyclanthaceae 230 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Cyclanthaceae